Йыхви () — многозначный термин.

 Йыхви — город на северо-востоке Эстонии, столица уезда Ида-Вирумаа
 Йыхви — волость в Эстонии.
 Йыхви — станция и единственный железнодорожный вокзал Йыхви.